Luigi Cavenaghi (1844-1918), peintre et restaurateur d'œuvres d'art
 Emilio Cavenaghi (1852-1876), peintre
 Fernando Cavenaghi (1983-), footballeur international argentin